

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Deszno – część wsi Rymanów-Zdrój w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów 
 Deszno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Deszno – część wsi Dziadowice w Polsce położona w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów